Charles Downing kan syfta på:

* Charles Downing (död 1845), amerikansk politiker
 Charles Downing (1802–1885), amerikansk pomolog